Кардиналы, возведённые Папой римским Пием XI — 76 прелатов были возведены в сан кардинала на семнадцати Консисториях за 17 лет понтификата Пия XI. Такое количество консисторий самое многочисленное за весь XX век. В период понтификата Пия XI имело место лишение сана кардинала, единственное в XX веке. Французский кардинал Луи Бийо был лишён сана кардинала 13 сентября 1927 года.

Самой большой консисторией, была Консистория от 16 декабря 1935 года, на которой было назначено восемнадцать кардиналов.

Консистория от 11 декабря 1922 года 
 Акилле Локателли, апостольский нунций в Португалии (Италия);
 Джованни Бонцано, апостольский делегат в Соединённых Штатах Америки (Италия);
 Энрике Рейг-и-Касанова, архиепископ Валенсии (Испания);
 Алексис-Арман Шаро, архиепископ Ренна (Франция);
 Эудженио Този, O.SS.C.A., архиепископ Милана (Италия);
 Станислас-Артюр-Ксавье Туше, епископ Орлеана (Франция);
 Джузеппе Мори, секретарь Священной Конгрегации Собора (Италия);
 Франц Эрле, S.J. (Германия).

Консистория от 23 мая 1923 года 
 Джованни Баттиста Назалли Рокка Ди Корнелиано, архиепископ Болоньи (Италия);
 Луиджи Синчеро, эксперт Священной Консисторской Конгрегации (Италия).

Консистория от 20 декабря 1923 года 
 Эваристо Лучиди, секретарь Верховного Трибунала Апостольской Сигнатуры (Италия);
 Аурельо Галли, секретарь бреве князьям (Италия).

Консистория от 24 марта 1924 года 
 Джордж Уильям Манделан, архиепископ Чикаго (США);
 Патрик Джозеф Хейс, архиепископ Нью-Йорка (США).

Консистория от 30 марта 1925 года 
 Эустакио Илюндайн-и-Эстебан, архиепископ Севильи (Испания);
 Висенте Касанова-и-Марсоль, архиепископ Гранады (Испания).

Консистория от 14 декабря  1925 года 
 Бонавентура Черретти, апостольский нунций во Франции (Италия);
 Энрико Гаспарри, апостольский нунций в Бразилии (Италия);
 Патрик Джозеф О’Доннелл, архиепископ Армы (Ирландия);
 Алессандро Верде, секретарь Священной Конгрегации обрядов (Италия).

Консистория от 21 июня 1926 года 
 Луиджи Капотости, секретарь Священной Конгрегации Дисциплины Таинств (Италия);
 Карло Перози, эксперт Верховной Священной Конгрегации Священной Канцелярии (Италия).

Консистория от 20 декабря 1926 года 
 Лоренцо Лаури, апостольский нунций в Польше (Италия);
 Джузеппе Гамба, архиепископ Турина (Италия).

Консистория от 20 июня 1927 года 
 Йозеф ван Руй, архиепископ Мехелена (Бельгия);
 Август Хлонд, S.D.B., архиепископ Гнезно (Польша).

Консистория от 19 декабря 1927 года 
 Алексис-Анри-Мари Леписье, O.S.M., апостольский визитатор Абиссинии и Эритреи (Франция);.
 Феликс-Ремон-Мари Руло, O.P., архиепископ Квебека (Канада);
 Педро Сегура-и-Саэнс, архиепископ Толедо (Испания);
 Шарль-Анри-Жозеф Бине, архиепископ Безансона (Франция);
 Дьёрдь Шереди, O.S.B., архиепископ Эстергома (Венгрия).

Консистория от 15 июля 1929 года 
 Альфредо Ильдефонсо Шустер, O.S.B., избранный архиепископ Милана (Италия).

Консистория от 16 декабря 1929 года 
 Мануэл Гонсалвиш Сережейра, патриарх Лиссабона (Португалия);
 Эудженио Пачелли, апостольский нунций в Германии (Италия);
 Луиджи Лавитрано, архиепископ Палермо (Италия);
 Карло Далмацио Миноретти, архиепископ Генуи (Италия);
 Джозеф Макрори, архиепископ Армы (Ирландия);
 Жан Вердье, PSS, архиепископ Парижа (Франция).

Консистория от 30 июня 1930 года 
 Себастьян Леме да Сильвейра Синтра, архиепископ Сан-Себастьян-до-Рио-де-Жанейро (Бразилия);
 Франческо Маркетти Сельваджани, председатель Высшего Центрального Совета Священной Конгрегации Пропаганды Веры (Италия);
 Раффаэле Росси, O.C.D., эксперт Священной Консисторской Конгрегации (Италия);
 Джулио Серафини, секретарь Священной Конгрегации Собора (Италия);
 Ашиль Льенар, епископ Лилля (Франция).

Консистория от 13 марта 1933 года 
 Анджело Дольчи, апостольский нунций в Румынии (Италия);
 Пьетро Фумасони Бьонди, апостольский делегат в Соединённых Штатах Америки (Италия);
 Федерико Тедескини, апостольский нунций в Испании (Италия);
 Маурилио Фоссати, O.SS.C.G., архиепископ Турина (Италия);
 Карло Салотти, секретарь Священной Конгрегации Пропаганды Веры (Италия);
 Жан-Мари-Родриг Вильнёв, O.M.I., архиепископ Квебека (Канада);
 Элиа Далла Коста, архиепископ Флоренции (Италия);
 Теодор Иннитцер, архиепископ Вены (Австрия).

Консистория от 16 декабря 1935 года 
 Игнатий Гавриил I Таппоуни, патриарх Антиохийский сирийцев (Сирия);
 Энрико Сибилья, апостольский нунций в Австрии (Италия);
 Франческо Мармаджи, апостольский нунций в Польше (Италия);
 Луиджи Мальоне, апостольский нунций во Франции (Италия);
 Карло Кремонези, великий элемозинарий (Италия);
 Альфред-Анри-Мари Бодрийяр, Orat., вспомогательный епископ Парижа (Франция);
 Эммануэль-Селестен Сюар, архиепископ Реймса (Франция);
 Карел Кашпар, архиепископ Праги (Чехословакия);
 Сантьяго Луис Копельо, архиепископ Буэнос-Айреса (Аргентина);
 Исидро Гома-и-Томас, архиепископ Толедо (Испания);
 Камилло Качча Доминиони, папский мажордом (Италия);
 Никола Канали, эксперт Верховной Священной Конгрегации Священной Канцелярии (Италия);
 Доменико Йорио, секретарь Священной Конгрегации Дисциплины Таинств (Италия);
 Винченцо Ла Пума, секретарь Священной Конгрегации по делам монашествующих (Италия);
 Федерико Каттани Амадори, секретарь Верховного Трибунала Апостольской Сигнатуры (Италия); 
 Массимо Массими, декан Трибунала Священной Римской Роты  (Италия); 
 Доменико Мариани, секретарь Администрации имущества Святого Престола (Италия); 
 Пьетро Боэтто, S.J. (Италия).

Консистория от 15 июня 1936 года 
 Джованни Меркати, префект Ватиканской Апостольской Библиотеки (Италия);
 Эжен Тиссеран, про-префект Ватиканской Апостольской Библиотеки (Франция).

Консистория от 13 декабря 1937 года 
 Адеодато Джованни Пьяцца, кармелит, патриарх Венеции (Италия);
 Эрменеджильдо Пеллегринетти, апостольский нунций в Югославии (Италия);
 Артур Хинсли, архиепископ Вестминстера (Великобритания);
 Джузеппе Пиццардо, секретарь Священной Конгрегации чрезвычайных церковных дел (Италия);
 Пьер-Мари Жерлье, архиепископ Лиона (Франция).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Пием XI
 Кардиналы возведённые папой римским Пием XI;
 Консистория 1922 года;
 Консистория 1923 года (май);
 Консистория 1923 года (декабрь);
 Консистория 1924 года;
 Консистория 1925 года (март);
 Консистория 1925 года (декабрь);
 Консистория 1926 года (июнь);
 Консистория 1926 года (декабрь);
 Консистория 1927 года (июнь);
 Консистория 1927 года (декабрь);
 Консистория 1929 года (июль);
 Консистория 1929 года (декабрь);
 Консистория 1930 года;
 Консистория 1933 года;
 Консистория 1935 года;
 Консистория 1936 года;
 Консистория 1937 года.

Пий XI

Пий XI